Самоа принимала участие в Летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле (Республика Корея) во второй раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Страну представляли 11 спортсменов, принимавших участие в соревнованиях по боксу, вольной борьбе, лёгкой и тяжёлой атлетике.

Бокс 

Спортсменов — 7

Борьба 

Спортсменов — 2

Вольный стиль

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 1

 Мужчины

Тяжёлая атлетика 

Спортсменов — 1

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

1988
Страны на летних Олимпийских играх 1988 года